Newry kan syfta på:

Storbritannien 

 Newry, grevskapshuvudort, Nordirland, Newry and Mourne District,

USA 

 Newry, South Carolina, ort, Oconee County, 
 Newry, Maine, ort, Oxford County, 
 Newry, Pennsylvania, ort, Blair County,